TV4 − polska stacja telewizyjna
 TV4 − szwedzki kanał telewizyjny